Allan Simonsen puede referirse a:
 Allan Simonsen, futbolista danés de los años '70
 Allan Simonsen, piloto danés fallecido en la 90.ª edición de las 24 Horas de Le Mans.